Клод Жозе́ф Руже́ де Лиль (; , Лон-ле-Сонье, департамент Юра — , Шуази-ле-Руа, департамент Сена и Уаза) — французский поэт и композитор, в 1792 году написавший слова и музыку для революционного гимна «Марсельеза».

Биография 
Клод-Жозеф Руже де Лиль — старший из восьми детей Клода-Игнатия Руже и Жанны-Мадлены Гайанд — родился 10 мая 1760 года в Лон-ле-Сонье в департаменте Юры. Его родители были состоятельные буржуа.

Влечение к музыке у него обнаружилось уже в раннем детстве: на площади деревни Монтегю, в которой жила его семья, остановилась группа бродячих музыкантов, чтобы дать концерт и впечатление от концерта было настолько сильно, что мальчик не мог оторваться от музыкантов, и сопровождал их так далеко, что дома даже решили, что он пропал.

Отец готовил его для поступления в военную школу и с этой целью его отдали в местный коллеж. Ему разрешили заниматься музыкой только в тех пределах, которые нужны для любительской игры на скрипке, что молодым людям из «хорошей семьи» предписывалось модою того времени.

В 1776 году он приехал в Париж и поступил в военную школу. Поступление это потребовало прибавления дворянской частицы «де». Об этом свидетельствует следующий отрывок из заметки, опубликованной в 1863 году одним из его потомков, Амедеем Руже-де-Лилем: «Отца автора „Марсельезы“ звали Клод Руже. Прибавленное „де Лиль“ — это имя одного из предков. Прибавлено оно было для того, чтобы облегчить поступление моего знаменитого родственника в Военную школу, в которую тогда принимали только дворян».

Закончив военную школу в 1782 году Руже де Лиль стал военным инженером и дослужился до звания капитана. Песня, обессмертившая его имя, Марсельеза, была написана в Страсбурге, где в апреле 1792 года была расквартирована его часть. Первая часть песни называлась Chant de guerre de l’armée du Rhin («Боевая песня Рейнской армии»), а название «Марсельеза» получил позднее благодаря политику Шарлю Жану Мари Барбару, уроженцу Марселя.

Сапёрный офицер Руже де Лиль был умеренным республиканцем. После прихода к власти якобинцев он подал в отставку, а затем его обвинили в контрреволюционной деятельности и заключили в тюрьму. От казни Руже спасло падение режима Робеспьера. Он был освобождён после термидорианского переворота.

В 1814 г. во время первой Реставрации Бурбонов, Руже де Лиль написал песню «Да здравствует король!» (, также известна как ), прославляющую французскую монархию.

Руже де Лиль написал несколько других песен на манер «Марсельезы», которые опубликовал в 1825 году в сборнике Chants français (Французские песни), где также было около 50 песен разных авторов, музыку к которым написал Руже де Лиль. Его Essais en vers et en prose (Эссе в стихах и прозе), написанное в 1797 году, содержат:
 текст «Марсельезы»;
 рассказы Adelaide et Monville о сентиментальном ребёнке;
 несколько других стихотворений.

Руже перевёл на французский басни И. А. Крылова, в частности, басню «Гуси». Руже входил в движение сен-симонистов, написал для них «Гимн индустриалов». В конце жизни вёл нищенское существование, проживал в Шуази-ле-Руа, где и скончался.

Его прах был перенесён из Шуази-ле-Руа в дом Инвалидов в Париже 14 июля 1915 и был похоронен рядом с Наполеоном.

Образ в кино 
 «Наполеон» (немой, Франция, 1927) — актёр

Примечания

Литература 
 Радиге А. Французские музыканты эпохи Великой французской революции / Пер. с франц. Г. М. Ванькович, Н. И. Игнатовой. Под ред. М. В. Иванова-Борецкого. — М., 1934.

Ссылки 

 
 

Французские поэты
Композиторы — авторы гимнов
Поэты — авторы гимнов
Участники подавления вандейского мятежа и шуанерии
Перезахороненные